Planica je lahko:
 Planica, ledeniška dolina v Julijskih Alpah s smučarskimi skakalnicami
Nordijski center Planica
Železniška postaja Planica, nekdanja železniška postaja v Planici

Glasba
 Planica, Planica, pesem ansambla bratov Avsenik iz leta 1979

Naselja
 Planica, naselje v mestni občini Kranj
 Planica, naselje v občini Rače - Fram.
 Planica, Brod Moravice (Hrvaška)

Potok 

 Planica (potok), ki teče po Moškrinški grapi pri Škofji Loki